San Simeon steht für:
 San Simeon (Kalifornien)
 San Simeon (Mexiko)
Siehe auch:
 San Simon
 Sant Simon
 St. Simon